Земяне — категория военнослужилого населения Польши и Великого княжества Литовского в XVI—XVIII вв.

Земяне в XVI—XIX веках 
Земяне проживали в королевских имениях, владели землёй и были вассалами польского короля или магната.

В XVI-первой половине XVII земянами обычно называли шляхту. В XVIII в. так называли и потомков военнослужилых людей, не имеющих шляхетских прав: путных и панцирных бояр. В некоторых магнатских латифундиях земянами называли мелкую шляхту, часть которой к началу XIX в. обеднела и ничем не отличалась от крестьян. Такие земяне были по сути просто зажиточными крестьянами. Часто на них в имениях возлагались полицейские функции. Земянами считалась большая часть литовских служилых татар.

После присоединения земель Великого княжества Литовского к Российской империи, часть земян, доказавших своё шляхетское происхождение, переведена в дворянство, остальные же — в «вольных людей».

Примечания

Ссылки 
 Шляхта, земяне, панцирные бояре
 Могли ли земяне иметь родовой герб?

Социальная структура Великого княжества Литовского
Дворянство Польши
Речь Посполитая
Шляхта